Лутц Дитер Шмадель (, , Берлин — ) — немецкий астроном и первооткрыватель астероидов.

Биография 

Работал в  при Гейдельбергском университете, специализировался на изучении орбит астероидов. В период 1990 по 1993 год, а также частично в 1960 году, им было открыто в общей сложности 244 астероида, часть из которых была обнаружена совместно с Фраймутом Бёрнгеном и Райнором Стоссом ().

Является автором справочника «Dictionary of minor planet names», в котором собраны сведения об обнаружении и особенности наименования  малых планет (по состоянию на март 2006 года). В знак признания его заслуг астероиду (2234)Шмадель было присвоено его имя.

Книги 
 Dictionary of minor planet names (5th Edition). Springer Verlag, Berlin/Heidelberg 2003, ISBN 3-540-00238-3
 Dictionary of minor planet names (Addendum to the 5th Edition: 2003—2005). Springer Verlag, Berlin/Heidelberg 2006, ISBN 3-540-34360-1
 Dictionary of minor planet names (Addendum to the 5th Edition: 2006—2008). Springer Verlag, Berlin/Heidelberg 2006, ISBN 3-642-01964-1
 Dictionary of minor planet names (6th Edition). Springer Verlag, Berlin/Heidelberg 2012, ISBN 3-642-29717-X

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Германии
Первооткрыватели астероидов